

Patronyme
 Samantha Peszek, (1991- ), est une gymnaste artistique américaine.
 Maria Peszek, (1973- ), est une actrice et chanteuse polonaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme